

Geografia

Charbonnier-les-Mines – comune dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Persone
Gaëtan Charbonnier – calciatore francese
Lionel Charbonnier – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
Nicolas Charbonnier – velista francese
Prosper Charbonnier – fisico francese
Rita Charbonnier – scrittrice, sceneggiatrice e attrice italiana
Stéphane Charbonnier, in arte Charb – fumettista e giornalista francese

Pagine correlate 

 Charbonneau